Cubansk har flere betydninger:
 Udtryk i forbindelse med nationen Cuba
 Cubansk-spansk – hovedsproget på Cuba
 Cubanere – folk fra Cuba, eller af cubansk afstamning. 
 Cubansk eksil – en person som forlod Cuba af politiske grunde, eller en efterkommer af en sådan
 Tyskcubaner
 Hvid cubaner
 Kinesiskcubaner
 Afrocubaner
 Jewban
 Cubanskamerikaner